John Price  – calciatore britannico (nazionale gallese)
John Price  – attore danese
John Price  – militare britannico
John Price  – velista statunitense
John Price  – personaggio di Call of Duty